Svédország az 1904-es játékok kivételével valamennyi olimpián képviseltette magát.

Sportolói eddig 670 érmet nyertek, legeredményesebb sportágaik a birkózás és a sífutás.

Svédország fővárosában, Stockholmban  rendezték az 1912-es olimpiát, ezen kívül 1956-ban - mivel a szigorú állategészségügyi törvények miatt Ausztráliába nem volt szabad lovakat bevinni - a lovas sporteseményeknek Svédország adott otthont.

A Svéd Olimpiai Bizottság 1913-ban alakult meg, a NOB még ebben az évben felvette tagjai közé, a bizottság jelenlegi elnöke Stefan Lindberg.

Éremtáblázatok

Érmek a nyári olimpiai játékokon

Érmek a téli olimpiai játékokon

Érmek sportáganként

Érmek a nyári olimpiai játékokon sportáganként 

A fenti táblázat nem tartalmazza a svéd sportolók által az 1908-as és az 1920-as nyári játékokon műkorcsolyában nyert érmeket (3 arany, 2 ezüst, 1 bronz).

Érmek a téli olimpiai játékokon sportáganként 

A fenti táblázat tartalmazza a svéd sportolók által az 1908-as és az 1920-as nyári játékokon műkorcsolyában nyert érmeket (3 arany, 2 ezüst, 1 bronz).

Források 

Nemzetek az olimpiai játékokon